Ramsden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Ramsden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Ramsden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire